Trapiche Viejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Trapiche Viejo, Veracruz, Amatlán de los Reyes, 
 Trapiche Viejo, Guerrero, Ahuacuotzingo, 
 Trapiche Viejo, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar